Перегін – термін, що має кілька значень:
 Перегін () — відстань між двома залізничними станціями, зупинками, частина залізничної колії.
 Перегін — швидкий рух, дія.
 Перегін () — переміщення транспортних засобів.
 Перегін (, ) — продукт перегонки.
 Перегін () — секція мосту (від опори до опори).
 «Перегін» — художній фільм Олександра Рогожкіна, знятий у 2006 році.

Див. також 
 Перегони

Література